William Huggins henviser til:

 William Huggins (1820–1884) — engelsk dyremaler
 William Huggins (1824–1910) — engelsk astronom
 William John Huggins (1781–1845) — engelsk marinemaler